Барма, может означать:
 Барма — русский зодчий, создавший в 1555—1560 годы совместно с зодчим Постником храм Василия Блаженного;
 Барма — названный в честь Бармы кратер на Меркурии.
 Барма (обычно «бармы») — оплечье или широкий воротник, надеваемый поверх парадного платья;
 Барма или бармица — металлическое оплечье вроде ожерелья из сплошного железа или из ряда скрепленных между собою кольцами частей, служила для защиты плеч от удара холодного оружия.

Топоним 
 Барма — река в Архангельской области и Республике Коми, приток Большого Ирыча;
 Барма — река в Архангельской области и Республике Коми, приток Мезени;
 Барма — посёлок в Удорском районе Республики Коми;
 Барма — деревня в Кимовском районе Тульской области;